Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 1986 odbyły się między 31 marca a 6 kwietnia 1986 w kanadyjskim Toronto, w CNE Coliseum.

Tytuł mistrzów świata z 1985 obroniła drużyna Kanady (w innym składzie). Zespół Eda Lukowicha w finale pokonał Szkotów (David Smith) 4:3. W 1986 po raz pierwszy rozegrano mały finał, wystąpiły tam drużyny Szwecji (Stefan Hasselborg) i Stanów Zjednoczonych (Steve Brown), brązowy medal wynikiem 7:2 zdobyli Amerykanie.



Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Mały finał

Półfinał

Tie-breaker 
1.

2.

Round Robin

Klasyfikacja 
 Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
 

1986
1986 w curlingu
Curling w Kanadzie
Sport w Toronto
1986 w Kanadzie